Chã, plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Montalegre
Chả, Vietnamese worst
Kameleon (sterrenbeeld)